Ламе́х (, «сильный») — библейский патриарх, восьмой потомок от Адама в поколении Сифа, сын Мафусала, отец Ноя.

Ламеху было 182 года (по еврейской Библии) и 188 лет, когда у него родился сын Ной, а жил он 777 (по еврейской Библии), либо 753 года (по Септуагинте). Последний из благочестивых патриархов допотопного периода.

Имя Ламех также носит шестой адамов потомок в поколении Каина. На основании сходств в родословных Каина и Сифа и подобий в именах их потомков, включая совпадение имён «Ламех», М. Фишбейн предположил, что обе родословные восходят к единому преданию. Эта точка зрения отклоняется религиозными деятелями.

Варианты написания имени 
Помимо написания Ламе́х встречаются написания:
 Ламек
 Ламкан (Ламак или Ламах).

Ветхозаветная история 
Согласно Книге Бытия, Ламех назвал своего сына Ноем, «…сказав: он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». Эти слова могут быть поняты в контексте значения слова «Ной» (Ноах נח) в еврейском языке — «отдых», «покой». По мнению богословов, этим он пророчествовал, что при его сыне Ное будет покой земле, обременённой проклятием Божиим.

Семья 
Согласно Книге Бытия, Ламех имел сына Ноя.

Согласно Книге Юбилеев, женой Ламеха была Битанос, дочь Баракела и (не названной по имени) тётки Баракела.

Мхитар Айриванеци упоминает жену Ламеха по имени Бедна.

Согласно Книге Праведного, женой Ламеха была Ашмуа, дочь Елишая, сына Еноха.

Образ Ламеха в кино 
 Ной (2014, США), режиссёр Даррен Аронофски, в роли Ламеха Мартон Чокаш.

Примечания 

Праотцы
Библейские долгожители
Персонажи Книги Бытия